Сенілт (Сенилльт) ап Дінгад (д/н — 540/550) — третій напівлегендарний король Мену та Галвіделу, що панував в середині VI ст.

Син короля Дінгада. Ймовірно деякий час воював проти королівства Північний Регед. За різними відомостями 540 або 550 року зазнав поразки від північногорегедського короля Кінварха, загинувши у битві. Галвідел був захоплений переможцем. Втім син загиблого Нехтон зумів зберегти владу над Меном.

Примітки

Джерела 
 Peter Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend Up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993, 649 p. (ISBN 978-0-907158-73-8)

Королі острова Мен
королі Галвіделу